Неме́цкая рабо́чая па́ртия (, DAP) — партия-предшественник Немецкой национал-социалистической рабочей партии (NSDAP).

Истоки 
DAP была образована 5 января 1919 в пивной Штернекерброй в результате слияния «Политического рабочего союза», созданного Карлом Харрером, и «Комитета Независимых рабочих» (создан Антоном Дрекслером). Председателем DAP был выбран Карл Харрер. И Дрекслер, и Харрер были членами оккультного «Общества Туле». На политические убеждения членов партии сильно повлиял наставник Дрекслера — доктор , директор компании MAN, который также был членом «Общества Туле» и, кроме того, лидером Пангерманского союза. Основной идеей Тафеля было создание националистической партии, опиравшейся на рабочих, в отличие от подобных партий среднего класса. В момент своего образования партия состояла примерно из сорока членов.

Членство Гитлера 

12 сентября 1919 Адольф Гитлер, в то время ефрейтор 1-го резервного батальона 2-го Баварского пехотного полка, был направлен в качестве тайного осведомителя рейхсвера на собрание DAP, проходившее в пивном зале Штернекерброй. На собрании Гитлер вступил в ожесточенную полемику с одним из присутствующих. Дрекслер был столь впечатлён ораторскими способностями Гитлера, что тут же предложил ему вступить в партию. После некоторого размышления Гитлер решил принять предложение. В конце сентября 1919 он стал членом DAP.

Свою первую речь в качестве члена партии Гитлер произнес 16 октября 1919 в пивном зале Хофбройкеллер. После этого он стал быстро продвигаться по партийной лестнице и вскоре стал одним из руководителей DAP.

Через некоторое время начались конфликты Гитлера с Харрером: когда Гитлер решил провести широкомасштабный митинг в начале 1920 года, Харрер выступил против этого. Также Харрер выступал против пропагандируемого Гитлером антисемитизма, считая что это может оттолкнуть рабочих от движения. В результате Харрер покинул пост председателя партии; новым председателем стал Дрекслер (24 февраля 1920 года).

От DAP к NSDAP 
24 февраля 1920 по предложению Гитлера партия была переименована в NSDAP ( — национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Название было позаимствовано у другой партии того времени — австрийской национал-социалистической партии. Первоначально Гитлер хотел назвать партию — «Партия социалистов-революционеров», но Рудольф Юнг убедил его принять название NSDAP.

Известные члены партии 
В партии состояли следующие известные деятели национал-социализма:
 Карл Харрер — один из основателей и 1-й Председатель партии
 Антон Дрекслер — один из основателей и 2-й Председатель партии
 Адольф Гитлер
 Эрнст Рём
 Альфред Розенберг
 Готфрид Федер
 Ганс Франк
 Дитрих Эккарт

См. также 
 Aufbau Vereinigung

Примечания

Источники 

Политические партии Веймарской республики

Политические партии, упразднённые в 1920 году